Muriuki ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Wangari Muriuki (* 1986), kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Patrick Muriuki (* 1989), kenianischer Marathonläufer